Stelmach oder Stellmach ist der Familienname folgender Personen:

 Bohdan Stelmach (* 1943), ukrainischer Dichter, Dramatiker und Übersetzer
 Ed Stelmach (* 1951), kanadischer Politiker
 Iryna Stelmach (* 1993), ukrainische Handballspielerin
 Iwan Stelmach (1882–1957), sowjetischer Geheimdienstoffizier
 Jaroslaw Stelmach, ukrainischer Kinderschriftsteller, Sohn M. Stelmachs
 Karola Jamnig-Stellmach (* 1954), deutsche Politikerin (CDU)
 Manuela Stellmach (* 1970), deutsche Schwimmerin
 Mychajlo Stelmach (1912–1983), ukrainischer Schriftsteller
 Nahum Stelmach (* 1936), israelischer Fußballspieler
 Natascha Stellmach (* 1970), australische Künstlerin
 Piotr Stelmach (* 1984), polnischer Basketballspieler
 Rudolf Karl Stellmach (1924–2003), deutscher Mediziner und Hochschullehrer
 Thomas Stellmach (* 1965), deutscher Trickfilmregisseur, Produzent, Autor und Animator
 Wolodymyr Stelmach (* 1939), ukrainischer Ökonom

Siehe auch:

 Stalmach
 Stellmach
 Stelmachowski